Gösta Karlsson, švedski hokejist, * 16. september 1910, Švedska, † ?.

Karlsson je v svoji karieri branil za klub Södertälje SK v švedski ligi, za švedsko reprezentanco pa je nastopil na enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 30/31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 0
| '''5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Neznano leto smrti